Первый дивизион 1977 () — 66-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 7 мая 1977 года и закончился 25 августа 1977 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1977
Исландия
1977 год в Исландии